Disposition en sociologie
Disposition en héraldique
Disposition légale